Capital MetroRail, een voorstadspoorlijn in de agglomeratie van de Amerikaanse stad Austin (Texas)
 METRORail, een lightrail-lijn in de Amerikaanse stad Houston (Texas)
 Metrorail (Miami), de metro van de Amerikaanse stad Miami (Florida)
 Metrorail (Washington D.C.), de metro van de Amerikaanse stad Washington D.C.
 Metrorail (Zuid-Afrika), een uitbater van voorstadspoorwegen in Zuid-Afrika

Zie ook 
 Metro Rail (doorverwijspagina)